Apiaca – popolazione indigena del Brasile
Apiacá – municipio dello Stato brasiliano dell'Espírito Santo